Об'єкти NGC
Летюча Риба (сузір'я)
Галактики